Новодресвянка — посёлок в Заринском районе Алтайского края России. Входит в состав сельского поселения «Хмелевский сельсовет».

География 
Расположен на северо-востоке края, в центральной части района, в предгорьях Салаирского кряжа, на берегу реки Хмелёвка.
 Климат
континентальный. Средняя температура января −17,7 °C, июля +19,2 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 450 мм.

История 
Посёлок входит в муниципальное образование «Хмелевский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года .

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % от 70 жителей.

Инфраструктура 
 Экономика 
Основное направление  — сельское хозяйство.

Транспорт 
Посёлок доступен по дороге общего пользования межмуниципального значения «Авдеевская База — Хмелевка — Клабуковка» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-1306).

Примечания 

Населённые пункты Заринского района